Sveti Zaharija je lahko:

 Zaharija (9. stoletje pr. n. št.), judovski prerok, sin velikega duhovnika Jojadaja, mučenec
 Zaharija (6. stoletje pr. n. št.), judovski prerok, avtor Zaharijeve knjige v Svetem pismu
 Zaharija (1. stoletje pr. n. št.), judovski duhovnik, oče preroka Janeza Krstnika
 Zaharija (679–752), papež